Die BCR Open Romania 2007 waren ein Tennisturnier, welches vom 10. bis 16. September 2007 in Bukarest stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2007 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden die China Open in Peking ausgetragen, die wie das Turnier in Bukarest zur Kategorie der ATP International Series zählten.

Titelverteidiger im Einzel war der Österreicher Jürgen Melzer, der in diesem Jahr als Setzlistenvierter in der ersten Runde scheiterte. Der an Position 6 gesetzte Franzose Gilles Simon gewann seine ersten drei Matches glatt und anschließend das Halbfinale und Endspiel in drei Sätzen – letzteres gegen den Lokalmatadoren Victor Hănescu, der mit einer Wildcard angetreten war. Er gewann in seinem dritten Finale den ersten zweiten Titel seiner Karriere.
Die Titelverteidiger im Doppel, Mariusz Fyrstenberg und Marcin Matkowski, schieden in diesem Jahr im Halbfinale aus. Sie unterlagen dort den späteren Siegern Oliver Marach und Michal Mertiňák, die wiederum im Finale Martín Alberto García und Sebastián Prieto besiegten damit ihren ersten gemeinsamen Titel. Für Marach war es auch insgesamt der erste, für Mertiňák der vierte Titel der Karriere.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 332.000 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 353.450 Euro.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2007
Tennisturnier in Bukarest